Župnija Ptuj - Sv. Peter in Pavel je rimskokatoliška teritorialna župnija, dekanije Ptuj, Ptujsko-Slovenjegoriškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Sakralni objekti 
 Cerkev sv. Petra in Pavla, Ptuj (župnijska cerkev)
 Cerkev Žalostna Mati božja, Rogoznica

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Ptuj - Sv. Peter in Pavel
Dekanija Ptuj
Ustanove na Ptuju